Наумовское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Наумовское сельское поселение — входит в Верховажский район Вологодской области.
 Наумовское сельское поселение — входит в Рязанский район Рязанской области.
 Наумовское сельское поселение — входит в Балаковский район Саратовской области.
 Наумовское сельское поселение — входит в Томский район Томской области.